Tahedl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernestine Tahedl (* 1940), österreichische Malerin, Graphikerin sowie Glaskünstlerin
 Ernst Tahedl (* 1927), österreichischer Schauspieler 
 Heinrich Tahedl (1907–1985), österreichischer Maler und Grafiker
 Rosa Tahedl (1917–2006), Schriftstellerin